Semla peut désigner:
 Semla (brioche), spécialité suédoise
 Semla (mythologie), divinité étrusque